Union Jack est le nom du Drapeau du Royaume-Uni.
 Union Jack est un personnage fictif de l'univers des bandes dessinées de Marvel.
 Union Jack est un groupe de ska punk français.
 Union Jack est un groupe de trance anglais.